Бенно Вундсхаммер (; ) — немецкий журналист и фотокорреспондент.

Биография 
С 1933 по 1936 год Вундсхаммер проходил обучение на фотографа в Кёльне. Он работал журналистом (в том числе в «Вестбильд»), спортивным журналистом, военным корреспондентом и журналистом (например, в «Пингвин», «Руф», «Бильд», «Ревю»). С 1937 года работал репортёром федерации спорта в Берлине.

Будучи членом пропагандистской компании люфтваффе, он был одним из самых главных и самых известных репортёров на службе национал-социалистического режима наряду с Хильмаром Пабелем, Хансом Хубманом или Альфредом Тричлером во время Второй мировой войны. С 1942 по 1945 год он был членом редколлегии международного нацистского пропагандистского журнала «Сигнал».

После войны он смог продолжить свою карьеру в качестве репортёра журнала «Quick» и главного редактора знаменитого журнала «Revue» (до 1952 года). Своими снимками послевоенных знаменитостей, таких как Конрад Аденауэр, Франц Йозеф Штраус, Роми Шнайдер или Арндт фон Болен и Хальбах, он оказал большое влияние на немецкую фотожурналистику. Он также работал фотографом моды и с самого начала интересовался возможностями цветной фотографии. Большая часть его фотографического наследия принадлежит фотоархиву прусского культурного достояния в Берлине.

Выставка «Военный фотограф во Второй мировой войне. Бенно Вундсхаммер» (ноябрь 2014 — февраль 2015) в немецко-русском музее в Берлине-Карлсхорсте показала творчество его жизни в контексте современной истории. Каталог выставки с примерами фоторепортажей Вундсхаммера с начала 1930-х годов анализирует работу немецкого военного корреспондента.

Публикации 
 Die Aufgaben der Bildberichterstattung im Luftkrieg. In: Karl Weiss (Hrsg.): Das Gesicht des Krieges (= Deutsches Kamera-Almanach. Ausgabe 31). Berlin 1941, , S. 20-21.
 Flieger, Ritter, Helden — mit dem Haifischgeschwader in Frankreich und andere Kampfberichte. Gütersloh 1941.
 Leutnant Kamp. Erlebnisse eines Kampffliegers. Gütersloh 1941.
 Bomben auf Britenschiffe. Wolfenbüttel 1942.
 Feuer am Olymp. Gütersloh 1944.
 Deutsche Chronik 1954. Hrsg. von Wilhelm Schlösser. Stuttgart 1955.
 Der kleine Hengst. Bei Deutschlands letzten Wildpferden. Gütersloh/München 1972.
 mit Hans-Jürgen Hansen: Windjammerparade. Frankfurt a. M. 1972.
 Knaurs Neues Fotobuch. Vom Anfänger zum Profi. München/Stuttgart 1975.
 Auf den Spuren des Odysseus. Segelschiffreisen in der Antike auf der Suche nach den Schauplätzen und Ereignissen von Homers «Odyssee». Gütersloh 1982.

Примечания

Литература 
 Rainer Rutz: Signal. Eine deutsche Auslandsillustrierte als Propagandainstrument im Zweiten Weltkrieg. Klartext, Essen 2007, ISBN 978-3-89861-720-8 (Zugleich: Berlin, Humboldt-Univ., Diss., 2006).
 Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst (Hrsg.): Propaganda-Fotograf im Zweiten Weltkrieg. Benno Wundshammer. Übersetzungen von Ekaterina Engel, Jennie Seitz. Ch. Links Verlag, Berlin 2014, ISBN 978-3-86153-815-8 (deutsch, russisch).
 David F. Crew: Learning War Photography. Benno Wundshammer’s Relationship to His Wartime Photographs before and after 1945. Konferenzpapier: The Ethics of Seeing. German Documentary Photography Reconsidered. German Historical Institute, London 23.-25. Mai 2013.